

Letteratura
 Frassinelli – casa editrice italiana

Persone
 Adriano Frassinelli – ex bobbista italiano
 Alfredo Bruno Frassinelli – dirigente sportivo e calciatore italiano
 Attilio R. Frassinelli – politico statunitense
 Carlo Frassinelli – editore e antifascista italiano